Привольный — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Привольный — посёлок в Минском районе Минской области.

Россия 
 Привольный — посёлок в Светлоярском районе Волгоградской области.
 Привольный — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Привольный — село в Тарумовском районе Дагестана.
 Привольный — посёлок в Яшкульском районе Калмыкии.
 Привольный — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Привольный — хутор в Богородском районе Кировской области.
 Привольный — хутор в Белореченском районе Краснодарского края.
 Привольный — хутор в Брюховецком районе Краснодарского края.
 Привольный — хутор в Кавказском районе Краснодарского края.
 Привольный — посёлок в Кореновском районе Краснодарского края.
 Привольный — хутор в Лабинском районе Краснодарского края.
 Привольный — хутор в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Привольный — посёлок в Измалковском районе Липецкой области.
 Привольный — посёлок в Черепановском районе Новосибирской области.
 Привольный — посёлок в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Привольный — посёлок в Багаевском районе Ростовской области.
 Привольный — хутор в Октябрьском районе Ростовской области.
 Привольный — хутор в Пролетарском районе Ростовской области.
 Привольный — посёлок в Ремонтненском районе Ростовской области.
 Привольный — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 Привольный — посёлок в Безенчукском районе Самарской области.
 Привольный — посёлок в Кошкинском районе Самарской области.
 Привольный — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Привольный — посёлок в Питерском районе Саратовской области.
 Привольный — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.
 Привольный — хутор в Курском районе Ставропольского края.
 Привольный — посёлок в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Привольный — хутор в Советском районе Ставропольского края.
 Привольный — деревня в Можгинском районе Удмуртии.
 Привольный — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области.

См. также 
 Привольная
 Привольное
 Приволье
 Новопривольный